MSI (Micro Star International Co., Ltd, Xinès: 微星科技股份有限公司) és una empresa multinacional taiwanesa situada a Nou Taipei Ciutat, Taiwan. Dissenya, desenvolupa i proporciona maquinari d'ordinador, va relacionar productes i serveis, incloent portàtils, desktops, plaques base, targetes de gràfics, servidors, ordinadors industrials, perifèrics de PC, etc.

L'empresa té un llistat primari a la Borsa de valors de Taiwan i va ser establert dins agost 1986 per 5 fundadors – Hsu Xiang (un.k.Un. Joseph Hsu), Huang Jinqing (un.k.Un. Texans Huang), Lin Wentong (un.k.Un. Frank Lin), Yu Xian'neng (un.k.Un. Kenny Yu), i Lu Qilong (un.k.Un. Henry Lu). Primer començant el seu negoci a Taipei Ciutat, Taiwan, MSI més tard es va expandir a Mainland Xina, instal·lant el seu Baoan Planta a Shenzhen i establint recerca i facilitats de desenvolupament a Kunshan dins 2001. També proporciona servei de garantia global dins Amèrica del Nord, Amèrica del Sud/Central, Asia, Austràlia i Europa.

L'empresa ha estat una patrocinadora per un número de eSports equips i és també l'amfitrió de l'internacional gaming Mestres de MSI de l'esdeveniment Gaming Camp (anteriorment sabut com MSI EL va Batre). El més primerenc EL va Batre el torneig pot ser remuntat a 2010, presentant Mal Geniuses guanyant el campionat.

L'eslògan de l'empresa a l'any 2017 era: "CERT GAMING. ALGUNS SÓN PC, SOM GAMING."

Operacions 
Les oficines de MSI a Zhonghe Districte, Nou Taipei Ciutat, Taiwan serveix com a seu de l'empresa , i alberga un nombre de serveis i divisions diferents.

L'empresa té oficines a America, Europa, Àsia, Austràlia, i Sud-àfrica. L'any 2015 l'empresa tenia una presència global per damunt de 120 països, com America, Europa/Orient Mitjà/Àfrica (EMEA) i Asia Oceà Pacífic.

Productes 
L'empresa va construir la seva reputació en el desenvolupament i fabricant d'ordinadors, plaques base i targetes de gràfics. Va establir el seu subsidiari FUNTORO al 2008 per proporcionar solucions per vehicle infotainment. Ara proporciona una varietat dels productes que varien de portàtils, gaming portàtils, motherboards, targetes de gràfics, estacions de treball mòbils, barebone ordinadors, servidors, IPCs, perifèrics multimèdia a vehicle infotainment solucions, robots de neteja llesta, càmeres de Wi-Fi panoràmic, etc.

Quan va ésser establert al 1986, MSI va enfocar el seu disseny, fabricant plaques base i afegir més targetes. Més tard que any, va introduir el primer overclockable 286 motherboard.

 L'any 1989, MSI va introduir el seu primer 486 motherboard; dins 1993, el seu primer 586 motherboard; dins 1995, el seu Dual Pentium Pro-va basar motherboard. Dins 1997 va introduir el seu Intel Pentium II-va basar motherboard amb Intel Tecnologia de MMX, juntament amb la seva primera targeta de gràfics producte, i el seu primer barebone producte; dins 1990 va introduir el seu primer Casquet 7 va basar motherboard, i dins 2002, el seu primer PC2PC Bluetooth & WLAN motherboard.
 L'any 2000 MSI va introduir el seu primer conjunt-producte de caixa superior (SENYORA-5205). Dins 2003, la seva primera Pastilla de Bolígraf producte de PC (PenNote3100), i dins 2004, el seu primer producte de Llibreta (M510C). Dins 2009, MSI va introduir el seu primer Ultra Llibreta Esvelta (X320), i primer Tot-dins-Un PC (AP1900).
 L'any 2008, MSI va patrocinar Fnatic i dived al PC gaming mercat. El seu GAMING portàtils de característiques de la sèrie, desktops, motherboards, targetes gràfiques, Tot-dins-Un PCs i gaming els perifèrics van dissenyar per gamers i usuaris de poder.
 L'any 2015, MSI teamed amunt amb que segueix ull tech ferm Tobii per la creació de que segueix ull gaming portàtils.
 L'any 2016, MSI va anunciar una col·laboració amb HTC i ha revelat Vive-a punt sistemes per oferir experiències de Realitat Virtual.

Història 
Els 5 fundadors Joseph de MSI Hsu, Texans Huang, Frank Lin, Kenny Yu i Henry Lu tot treballat per les electròniques gegantes Sony enrere en el dia. Sony corporatiu downsizing dins 1985 els va reunir. Tot amb fons d'enginyeria mentre treballant per Sony, aquests cinc homes joves van unir forces i leveraged la seva perícia per establir Micro l'estrella Internacional dins agost 1986.

 L'any 1997, MSI va inaugurar la seva Planta jo dins Jung-Ell ciutat; dins 2000, va inaugurar el seu III de Planta en Jung-Ell ciutat
 L'any 1998, esdevingui una empresa pública amb un IPO (el públic Inicial que Ofereix) en el Taipei Borsa de valors (TAIEX).
 L'any 2000, Ordinador de MSI (Shenzhen) Co., Ltd. Va ser fundat, i dins 2001, Electrònica de MSI (Kunshan) Co., Ltd.
 L'any 2002, MSI instal·lat el seu centre de logística europeu en el Netherlands.
 L'any 2008, MSI era ranked entre la Part superior 20 Taiwan Marques Globals. Al 2011, l'empresa va ser anomenada una de la Part superior 100 Marques de Taiwan, distingit entre 500 marques. Per 2013, MSI ha estat atorgat d'Excel·lència de Taiwan per 15 anys consecutius.
 L'any 2015, MSI era ranked el 4t portàtil millor marca de 2015 per revista de Portàtil.

Segons recerca, MSI era el més gran gaming proveïdor de portàtil a tot el món dins 2016.

MSI va llançar "Unir el programa" de patrocini d'equip de Drac dins abril 2017 per descobrir talented eSports equips.

ESL ha partnered amb MSI per upcoming ESL Un esdeveniments dins 2018.

MSI era el soci oficial d'ESL Una Colònia 2018, un dels esdeveniments més grans en el CS:VA calendari.

L'agost del 2018, MSI va ser valorat el Millor Gaming Marca de Portàtil de 2018 per Portàtil Mag. Dissenys nous del seu GS65 Stealth Prim i GE63 Raider portàtils de RGB van guanyar l'empresa un estel·lar 84 fora de 100 i posat el damunt la taca superior.

Patrocini 
Els socis d'empresa amb eSports heavyweights Fnatic i Núvol 9.

També ha estat un patrocinador per un número d'eSports equips a tot el món, incloent Esports de PENTA, Energia eSports, HWA Gaming, yoe Llops de Flaix, NXA-Senyores, Saigon Fantàstic Cinc, MSI-Evolució, Vox Eminor, Detonador, Equip Infused, Aperture Gaming, Phoenix GaminG, etc.

Galeria

Referències

Enllaços externs 
 

Empreses
Ordinadors